

Geografia

Germania 
 Guntershausen – ex comune ora frazione di Baunatal, città nel distretto di Kassel (Assia)

Svizzera 
 Guntershausen bei Aadorf – ex comune ora frazione di Aadorf, comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)
 Guntershausen bei Berg, già Guntershausen bei Birwinken – ex comune ora frazione di Berg, comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)